Cranberry River (engl. für „Moosbeeren-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse

in Kanada:
 Cranberry River (Head River), Nebenfluss des Head River, Ontario
 Cranberry River (Nass River), Nebenfluss des Nass River, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Cranberry River (Gauley River), Nebenfluss des Gauley River bei Woodbine, West Virginia
 Cranberry River (Oberer See, Wisconsin), Zufluss zum Oberen See bei Herbster, Wisconsin
 Cranberry River (Oberer See, Michigan), Zufluss zum Oberen See bei Green, Michigan
 Cranberry River (Sevenmile River), Nebenfluss des Sevenmile River bei Spencer, Massachusetts